Buchwald Péter (1937–2022) erdélyi magyar vegyész
 Buchwald Péter (1963–) erdélyi származású amerikai farmakológus